Jamie Murray e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Philipp Petzschner e Tim Pütz hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Robert Lindstedt e Marcin Matkowski con il punteggio di 7–65, 6–3.

Teste di serie 

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (semifinali)
  Ben McLachlan  Jan-Lennard Struff (primo turno)

 Maks Mirny /  Philipp Oswald (quarti di finale)
 Marcelo Demoliner /  Feliciano López (quarti di finale)

Wild card 

  Matthias Bachinger /  Yannick Maden (primo turno)

 Philipp Petzschner /  Tim Pütz (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2018